Municipio de Lakefield puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakefield (condado de Saginaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Lakefield (condado de Luce, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Luce.